Cláusula de Horn

Pessoas
Raulino Horn
Trevor Horn

Localidades
Cabo Horn - na América do Sul

Horn (distrito)

Horn (Turgóvia)

Desambiguação